

Село:
 Інженерне — Запорізька область, Пологівський район.

Селище:
 Інженерне — Херсонська область, Дніпровський район.